

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Tabory – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Tabory – część wsi Radomno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Inne 
 Tabory – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim

Zobacz też 
 Tabor, Tabory-Rzym